Gyldenfeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Georg von Gyldenfeldt (1897–1977), deutscher Offizier, Generalmajor der Wehrmacht
 Heinrich von Gyldenfeldt (1942–?), deutscher Hochschuldozent und Kabarettist
 Heinz von Gyldenfeldt (1899–1971), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg